Alschingera verticillata är en flockblommig växtart som beskrevs av Roberto de Visiani. Alschingera verticillata ingår i släktet Alschingera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
verticillata